97. længdegrad kan henvise til:

 97. vestlige længdekreds
 97. østlige længdekreds